Дуна́й — многозначный топоним.

Реки 
 Дунай — одна из крупнейших рек Европы.
 Дунай — речка в Ярославле, приток Волги.
 Дунай — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Нырзы
 Дунай — речка в Белоруссии, правый приток реки Менки (бассейн Днепра)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дунай — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Дунай — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Дунай — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Дунай — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Дунай — деревня в Фалёнском районе Кировской области, упразднена в 2004 году.
 Дунай — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Дунай — посёлок городского типа в составе ЗАТО Фокино Приморского края.
 Дунай — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Железнодорожные пункты 
 Дунай — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.

Другое 
 Дунай — столовая гора на спутнике Юпитера Ио.
 Дунай — российская (советская) станция дальнего обнаружения ПРО.
 Дунай Иванович — русский былинный герой.
 Острова Дунай — небольшие острова на севере дельты реки Лены (в море Лаптевых).
 «Дунай» — минный заградитель типа «Буг»; спущен на воду в 1891 г.
 «Дунай» (проект 305) — тип речных пассажирских судов, строившихся в Венгрии для СССР.
 Операция «Дунай» — операция ввода войск Варшавского Договора в ЧССР в августе 1968 г.
 «Дунай» — российский фильм 2021 года.

См. также 
 Дунайская
 Дунайский
 Дунайское
 Дунайские волны
 Голубой Дунай
 Светлый Дунай